Theodor Berg kan syfta på:

 Theodor Berg (riksdagsman) (1808–1895), militär och riksdagsman
 Theodor Berg (fabrikör) (1869–1956), fabrikör och uppfinnare